Père Ubu est un personnage créé par l'écrivain français Alfred Jarry.
 Pere Ubu est un groupe de musique américain.
 Père Ubu est un hebdomadaire satirique belge en langue française qui paraît le jeudi.
 Ubu est une chanson de Dick Annegarn parue sur l'album Sacré géranium (1974)